diverse hondenrassen, te weten
Basset artésien normand
Basset bleu de Gascogne
Basset fauve de Bretagne
Basset hound
Grand basset griffon vendéen
Petit basset griffon vendéen

Zie ook 
Bassette, een kippenras